|}
Die Feldbahn Tuleblja–Demjansk war eine 71 km lange, während der Kesselschlacht von Demjansk im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Wehrmacht ab 1941 verlegte und bis März 1943 betriebene Feldbahn mit einer Spurweite von 600 mm südlich des Ilmensees bei Demjansk.

Aufgabenstellung 

Nachdem das deutsche II. Armeekorps der 16. Armee mit 95.000 Soldaten bei Demjansk nach seinem Vorstoß umzingelt worden war, musste es anfangs aus der Luft, später mit Lastwagen und schließlich mit der Schmalspurbahn mit Nachschub versorgt werden. Die in einem sogenannten Schlauch verlegte Feldbahn war dabei für die russischen Aufklärer schlechter einsehbar und besser gegen Artilleriebeschuss geschützt als das in der Nähe gelegene Breitspurgleis.

Transportaufkommen 
Die Feldbahn hatte im September ein Transportaufkommen von 800–1000 t/Tag, obwohl sie nur für folgende Leistung ausgelegt war:

 Tatsächliche Leistung im September 1942
 300–400 t Nutzlast und Mannschaftstransporte
 500–600 t Baustoffe
 Geforderte Leistungsfähigkeit: 600 t/Tag
 Geforderte Leistungsfähigkeit bei strenger Kälte (unter −10 °C): 300–400 t/Tag

Schienenfahrzeuge 

Es wurden eine Vielzahl von Heeres­feld­bahn­loko­motiven eingesetzt, z. B. vom Typ HF 210 E (Aquarius C) und HF 130 C. Außer den von Dampf- und Diesel­loko­motiven gezogenen Zügen wurden auch Draisinen, Schneeräumer, Wasser- und Werkstattwagen und andere Spezialfahrzeuge eingesetzt. Die Züge entgleisten insbesondere im Winter häufig und waren oft so überladen, dass das es hohem Materialverschleiß kam.

Fotoalben 
 Kommandeur der Eisenbahn-Pioniere 16: Feldbahn Tuleblja. 16. Armee. Fotoalbum, September 1942
 Kommandeur der Eisenbahn-Pioniere 16: Feldbahn Tuleblja–Richtung Demjansk. Fotoalbum, Dezember 1942

Einzelnachweise 

Verkehrsbauwerk in der Oblast Nowgorod
Geschichte (Oblast Nowgorod)
Deutsche Besetzung Russlands 1941–1944
Deutsche Militärgeschichte
Militärgeschichte (20. Jahrhundert)
Militärbahn
Militärbauwerk
Erbaut in den 1940er Jahren
Temporäres Bauwerk in Russland